Святой Иоанн Авильский (, ) — испанский католический святой, писатель и проповедник. Католическая церковь причислила его к Учителям Церкви.

Биография 
О детстве и семье Иоанна сохранилось немного сведений. Известно, что он родился в достаточно обеспеченной семье в маленьком городке Альмодовар-дель-Кампо неподалёку от Толедо. В молодости он обучался праву в университете Саламанки, однако вернулся домой, прервав обучение. Затем в 1520—1526 годах изучал философию и богословие в Алькале. По окончании занятий был рукоположен в священники.
 
В 1527 году он собирался отправиться в Мексику в качестве миссионера, однако епископ Севильи убедил его в том, что проповеднический дар Иоанна пригодится и на родине. Иоанн поселился в Севилье, где скоро приобрёл славу знаменитого проповедника.

В 1532 году по навету завистников был арестован, год провёл в тюрьме, в 1537 году был оправдан. После оправдания жил в Гранаде, где основал несколько учебных заведений. Долгое время проповедовал на территории Андалусии, в связи с чем его также называют «апостолом Андалусии». Иоанн встречался и поддерживал дружеские отношения со многими знаменитыми современниками, переписывался с Игнатием Лойолой и Терезой Авильской. Под влиянием его проповеди пережил обращение Иоанн Божий, Иоанн Авильский после этого стал его духовным наставником.

Весьма обширно писательское наследие Иоанна. Его богословские работы и сборники проповедей пользовались большой популярностью, многократно переиздавались и переводились на другие языки.

Иоанн умер в 1569 году в Монтилье.

Сочинения 
 «Трактат о любви Божией» ();
 «Трактат о священстве» ();
 «Комментарии к псалмам Audi, filia, et vide»;
 «Epistolario espiritual»;
 «Святое таинство» ();
 «О познании себя» ();
 «Комментарий на послание к Галатам» ();
 «Христианская доктрина» ().
и многие другие.

Кроме этих работ, перу Иоанна также принадлежат сборники проповедей, послания о духовной подготовке священников, а также обширная переписка.

Почитание 
В 1894 году беатифицирован, в 1970 году — канонизирован. В 2011 году папа римский Бенедикт XVI во время своего визита в Испанию объявил, что вскоре намерен провозгласить Иоанна Авильского Учителем Церкви.

В октябре 2012 года папа римский Бенедикт XVI на Синоде епископов, посвящённом новой евангелизации, в Риме перед началом богослужения провозгласил Иоанна Авильского Учителем Церкви, а 8 октября папа римский издал Апостольское письмо, посвященное св. Иоанну Авильскому, где напомнил, что в своем учении св. Иоанн постоянно ссылался на крещение и искупление через святость. Он объяснял, что христианская духовная жизнь, которая является участием в жизни Пресвятой Троицы, основывается на Божьей благодати.

Святой покровитель испанских священников; день памяти — 10 мая.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Павлом VI

Примечания

Литература 
 Католическая энциклопедия (англ.)
 Биография св. Иоанна (исп.)
 Дж. Омэнн. Христианская духовность в католической традиции. Издательство Святого Креста. Рим-Люблин 1994.
 Католическая энциклопедия. Изд. францисканцев. М., 2002.

Ссылки 
 Портал о св. Иоанне Авильском (исп.)
 Страница о св. Иоанне (исп.)

Католические святые
Богословы Испании
Святые Испании
Учители Церкви
Христианские святые XVI века
Беатифицированные Львом XIII
Канонизированные Павлом VI
Канонизированные в XX веке
Выпускники Саламанкского университета